Jan van Beek (journalist) (1925-2011), een Nederlands journalist en hoofdredacteur van de Geassocieerde Pers Diensten
Jan van Beek (voetballer) (1880-1954), een Nederlandse voetbalspeler